L’inquiétude est un état psychologique et physiologique caractérisé par des composants somatiques, émotionnels, cognitifs et comportementaux ;
 L’inquiétude au sens de Souci pour son être en propre est un concept fondamental de la phénoménologie
 Inquiétude est un recueil de nouvelles de Joseph Conrad, publié en 1898 ;
 Inquiétude est un film réalisé par Rodolphe Cobetto-Caravanes et Élodie Imbeau en 2001 ;
 Inquiétude est un film portugais réalisé par Manoel de Oliveira en 1998 ;
 Inquiétudes est un film français réalisé par Gilles Bourdos en 2003.